djc – codice ISO 639-3 della lingua dar daju daju